Christiane Marty est ingénieure-chercheuse, par ailleurs militante altermondialiste et féministe au sein de l'organisation Attac et membre du bureau de la fondation Copernic.

Activités 
Christiane Marty est membre du conseil scientifique d'Attac. Elle est l'une des animatrices de sa commission Genre et mondialisation créée en 2001. Elle a codirigé la rédaction de livres d'Attac sur la question des femmes : Quand les femmes se heurtent à la mondialisation (2003), puis Mondialisation de la prostitution, atteinte globale à la dignité humaine (2008), ainsi que le livre d'Attac et de la fondation Copernic Le féminisme pour changer la société (Syllepse, 2013). 

Elle a codirigé la rédaction de livres de la fondation Copernic et d'Attac sur les retraites : Retraites, l'heure de vérité (Syllepse, 2010) et Retraites, l'alternative cachée (Syllepse, 2013), ainsi que : Un impôt juste pour une société juste (fondation Copernic, Syllepse, 2011), Dépendance, perte d'autonomie, affaire privée ou Sécurité sociale ? (fondation Copernic, Syllepse, 2011), Changer vraiment ! Quelles politiques économiques de gauche ? Fondation Copernic, Syllepse, 2012) et est coauteure du livre d'Attac et de la fondation Copernic En finir avec la compétitivité (Syllepse, 2012).

Le 30 novembre 2015, elle est parmi les signataires de l'Appel des 58 : « Nous manifesterons pendant l'état d'urgence ».

Voir aussi

Notes et références 

Personnalité de l'altermondialisme
Personnalité d'Attac France
Femme syndicaliste
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)